L'ancien couvent des carmélites de Dieppe est un ancien établissement religieux situé à Dieppe, en France.

Localisation 
L'ancien couvent des carmélites est situé dans le département français de la Seine-Maritime, sur la commune de Dieppe, 69 rue de la Barre.

Historique 
Le couvent est daté de 1615 et fermé lors de la Révolution française.

L'ancienne chapelle est destinée au culte protestant depuis le milieu du .

L'édifice est inscrit au titre des monuments historiques le , la façade principale de l'ancienne chapelle est classée pour sa part le .

Description 

La chapelle est composée de pierre, grès et silex.

Notes et références 

 Le patrimoine des communes de Seine-Maritime

Sources

Annexes

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de la Seine-Maritime
 Liste des monuments historiques de Dieppe

Bibliographie 
 .

Liens externes 

Monument historique à Dieppe
Monument historique inscrit en 1990
Monument historique classé en 1995